Wuzhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuzhu (socken i Kina), Guangxi, 
 Wuzhu Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar